«Наш конёк — большие деньги» — кинофильм.

Сюжет 

Два неудачника умудрились потерять десять тысяч долларов, взятые в долг у главаря банды. Им пришлось бежать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где они оказались вовлечены в кражу компрометирующего видео.

В ролях 
 Дэннис Фарина — Сэл
 Лео Росси — Чарли
 Фрэн Дрешер — Валери
 Синтия Фрост — Конни
 Джон ЛаМотта — Джино, «Зеленщик»
 Питер Яканджело — Фрэнки, «Зверюга»

Ссылки 

Фильмы Канады 1992 года
Кинокомедии Канады
Кинокомедии 1992 года
Фильмы CineTel Films
Фильмы Джеймса Леммо